Een andere naam voor La Malinche, de indiaanse minnares van Hernán Cortés
 La Chingada (Veracruz), een plaatsje in Veracruz